Валицкий () — польская фамилия. Известные носители:
 Валицкий, Александр (1826—1893) — литератор, музыкальный критик.
 Валицкий, Анджей (1930—2020) — польский историк польской и русской философии.
 Валицкий, Базилий (ок. 1726—1802) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал земли Равской.
 Валицкий, Евгений Борисович (род. 1929) — советский, узбекистанский футбольный тренер.
 Валицкий, Константин Антонович (1860—?) — русский офицер, георгиевский кавалер
 Валицкий, Тадеуш Юльянович (1863—1919) — депутат Государственной думы.